C15H10O7 – formula molecolare della morina
C15H10O7 – formula molecolare della quercetina

Formule molecolari